New York (zkratka NY, někdy počeštěně Nový York) může znamenat:

místo ve Spojených státech amerických
 New York (New York City) – město v USA
 New York (stát) (New York State) – stát v USA
 New York (okres) (New York County) – okres v USA

vesnici v Anglii
 New York, hrabství Lincolnshire
 New York, hrabství North Yorkshire
 New York, hrabství Tyne and Wear

ostatní
 Nový York (německy Newyork) – osada 2 km východně od Suchdola nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec, někdy označovaná i anglickým přepisem New York
 Ňju-Jork – ukrajinské sídlo městského typu pojmenované po New Yorku, mezi lety 1951–2021 Novhorodske
 New York (písmo) – písmo pro Macintosh
 USS New York – jméno několika lodí Námořnictva Spojených států
 New York (album) – album zpěváka Lou Reeda
 New York (časopis) – časopis
 New York (Glee) – epizoda amerického seriálu Glee

Související článek 
 York (rozcestník)

Rozcestníky - místopisné jméno